У́лица Дунае́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Дунаевского — улица в Миассе.
 Улица Дунаевского — улица в Москве.
 Улица Дунаевского — улица в Новосибирске.
Улица Дунаевского — улица в Омске.
 Улица Дунаевского — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Дунаевского — улица в Днепре.
 Улица Дунаевского — улица в Харькове.

Казахстан 
 Улица И. Дунаевского — улица в Алма-Ате.

См. также